Гризингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гризингер, Вильгельм (1817—1868)  — немецкий психиатр и невропатолог, один из основоположников научной психиатрии.
 Гризингер, Теодор (1809—1884) — немецкий писатель, издатель, редактор.